2 miejscowości w Polsce: 
 Wietrzno – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla 
 Wietrzno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów